Allsvenskan 1995 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1995
Damallsvenskan 1995
Allsvenskan i ishockey 1995
Hallsvenskan 1995